Разведывательная машина M3 () — лёгкий многоцелевой бронетранспортёр США периода Второй мировой войны. 

M3 активно использовался во Второй мировой войне в качестве разведывательно-дозорной машины, лёгкого бронетранспортёра, командно-штабной машины, артиллерийского тягача или носителя вооружений, обычно — миномёта.

История 

Бронеавтомобиль был создан в 1937 году как дальнейшее развитие M2. Серийное производство велось с 1937 года по 1944 год, всего было выпущено 20 994 машин этого типа. Бронеавтомобиль был снят с вооружения большинства использовавших его государств вскоре после окончания Второй мировой войны, однако в некоторых государствах M3 оставались вплоть до 1990-х годов.

В 1937 году были собраны два прототипа М2Е1, 1 М2А1 (стандартизирован как М3) и 35 серийных М3. В следующем году построили 39 и в 1939 году еще 25 машин М3.

Варианты и модификации 
 M3 — первая серийная модель образца 1937 года.
 M3A1 — модель образца 1940 года.
 M3A1E1 — вариант с дизельным двигателем (изготовлено около 100 машин).
 M3A1 Command Car — командно-штабная машина образца 1943 года.

Боевое применение 
По программе Ленд-Лиз было поставлено 10975 машин:

Великобритания — 6997

СССР — 3340

Франция — 287

Китай — 139

Бразилия — 84

Прочие страны Латинской Америки — 128

В Советском Союзе

К 1 июня 1945 года в РККА числилось 1942 машины, из которых 1347 были во фронтовых частях, 278 в военных округах и 317 на ремзаводах.

Из числа списанных М3А1 следует исключить 6 машин, переданных Войску Польскому.
 Вторая мировая война (1939—1945) — активно применялся армией США, более 11 тыс. по программе ленд-лиза было передано союзникам: для армии Великобритании, Канады, СССР, а также бельгийских, польских и французских воинских частей, действовавших на западном фронте и в Северной Африке. Некоторое количество трофейных машин поступило на вооружение ВС Германии (вермахта).
 Индокитайская война (1945—1954) — применялся французской армией, некоторое количество было передано южновьетнамским вооружённым силам.
 Арабо-израильская война 1948—1949 годов — находился на вооружении израильской армии.
 Война за независимость Алжира (1954—1962) — применялся французской армией.
 Кубинская революция (1956—1959) — 24 бронеавтомобиля, полученные по программе военной помощи из США, находились на вооружении правительственной армии.

Где можно увидеть 
  — Музей отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.
  — музей военной техники «Боевая слава Урала» г. Верхняя Пышма Свердловской области.
  Россия — Донской военно-исторический музей в хуторе Недвиговка Ростовской области.

Примечания

Литература 
 Разведывательные броневики, принятые на вооружение армии США // журнал «Техника молодёжи», № 6, 1941. стр.53
 
 

Бронетранспортёры США периода Второй мировой войны
Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры Индокитайской войны
Бронетранспортёры Арабо-израильской войны 1947—1949 годов